Ри́жские архиепи́скопы формально назначались папой римским и императором Священной Римской империи и являлись как духовными, так и светскими правителями Рижского архиепископства, а также главенствовали над 7 епископами Ливонии и Пруссии.

За всю историю Рижского архиепископства его возглавляли 20 архиепископов и 4 ливонских епископа.

Список ливонских (рижских) епископов 
 Мейнард фон Зегеберг, 1186 — 14.08.1196
 Бертольд Шульте, 1196 — 24.07.1198
 Альберт Буксгевден, 1199 — 17.01.1229
 Николай Науэн, 1229—1253

Список рижских архиепископов 
 Альберт II Зуэрбер 1245—1273
 Иоганн I Лунен, 1273—1284
 Иоганн II Фехта, 1285—1294
 Иоганн III Шверин, 1294 −1300
 Изарнус Фонтиано 1300—1302
 Йенс Гранд, 1302—1304
 Фридрих Пернштейн, 1304—1341
 Энгельберт Долен, 1341—1347
 Фромхольд Фюнфгаузен, 1348—1369
 Зигфрид Бломберг 1370—1374
 Иоганн IV Зинтен, 1374—1393
 Иоганн V Валленроде, 1393—1418
 Иоганн VI Амбунди, 1418—1424
 Хеннинг Шарпенберг, 1424—1448
 Сильвестр Стодевешер, 1448—1479
 Стефан Грубе, 1480—1483
 Михаэль Хильдебранд, 1484—1509
 Яспер Линде, 1509—1524
 Иоганн VII Бланкенфельд, 1524—1527
 Томас Шёнинг, 1528—1539
 Вильгельм Бранденбургский, 1539—1563

См. также 
 Рижское архиепископство
 Магистры Ливонского ордена
 Список курляндских епископов

Примечания 

 
 
Ливония
Средневековая Латвия